Sechura – gatunek ssaka z rodziny psowatych
 Sechura – pustynia w Peru
 Sechura – miasto w Peru